Термень-Елга:
 Термень-Елга — другое название микрорайона Нефтяника города Ишимбая, бывшая деревня.
 Термень-Елга — река в городе Ишимбае.